Vévoda může označovat:

vévoda
Vévoda z Cornwallu
Vévoda z Yorku
Vévoda z Albany
Arcivévoda
Velkovévoda (velkokníže)